Le mot cumin peut prendre plusieurs sens :

Botanique 
Le Cumin (Cuminum cyminum) est une plante herbacée de la famille des Apiacées, dont les fruits constituent l'épice du même nom. Par analogie, d'autres plantes portent des noms composés à partir du même mot :
 le Cumin des prés, Cumin de Hollande, Cumin des montagnes ou Carvi (Carum carvi) ;
 le , qui désigne lui-même deux plantes :
 Nigella sativa, la Nigelle cultivée ;
 Bunium persicum.

Patronyme 
 Guillaume Cumin (mort vers 1160)